Stożne kan verwijsen naar:
 Stożne (powiat Ełcki), woiwodschap Ermland-Mazurië
 Stożne (powiat Olecki), woiwodschap Ermland-Mazurië
 Stożne (Lubusz), woiwodschap Lubusz